Algarveneta corona, unique représentant du genre Algarveneta, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Linyphiidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Algarve au Portugal. Elle se rencontre vers Tavira.

Description 
Les femelles mesurent de  à .

Publication originale 
 Wunderlich, 2021 : « Few new, rare or special species of spiders from the Algarve, Portugal (Arachnida: Araneae). » Beiträge zur Araneologie, , .

Liens externes 
 genre Algarveneta :
 
 espèce Algarveneta corona :

Notes et références 

Linyphiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Portugal